Adams Township kan syfta på:

Illinois 
 Adams Township, La Salle County, Illinois

Indiana

Iowa

Kansas 
 Adams Township, Nemaha County, Kansas

Michigan

Minnesota 
 Adams Township, Mower County, Minnesota

Missouri

Nebraska 
 Adams Township, Nebraska

North Dakota 
 Adams Township, North Dakota

Ohio

Oklahoma
 Adams Township, Harper County, Oklahoma

Pennsylvania

South Dakota